Dysmicohermes är ett släkte av insekter. Dysmicohermes ingår i familjen Corydalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattennätvingar
Dysmicohermes